Käsestraße steht für Ferienstraßen:

 Allgäuer Käsestraße
 Käsestraße Bregenzerwald
 Käsestraße Schleswig-Holstein